Филиппа:

 Филиппа — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Филиппа Геннегау (1314—1369) — королева Англии, жена Эдуарда III.
 Филиппа Ланкастерская (1359—1415) — королева Португалии, жена короля Португалии Жуана I.

См. также 
 Филипп (значения)